Caruso é um apelido de família da língua italiana. Tem origem numa alcunha da língua siciliana carusu que significa "garoto", "menino". Variantes comuns são Carusi, Caruselli, Carusio, Zaccaro, Zaccariello etc.

Na Wikipédia pode referir-se a:

Caruso (canção) - tema de Lucio Dalla
Alex Caruso - basquetebolista estadunidense
Chico Caruso - chargista e cartunista brasileiro
David Caruso - ator estadunidense
Enrico Caruso - tenor italiano
Fernando Caruso - ator e humorista brasileiro, filho de Chico Caruso
Marcos Caruso - ator brasileiro
Joey Caruso - personagem de Todo Mundo Odeia o Chris
Paulo Caruso - chargista e cartunista brasileiro
Miss Caruso - bond girl do filme Com 007 Viva e Deixe Morrer

Desambiguação